un satellite, télescope spatial dans le domaine des rayons X : Copernicus (satellite).
un cratère à la surface de la Lune : Copernic (cratère).
un cratère à la surface de Mars : Copernic (cratère martien).
un astéroïde qui orbite autour du soleil, (1322) Coppernicus.
le programme européen d'observation de la Terre. 
le nom propre attribué à l'étoile 55 Cancri approuvé par l'Union astronomique internationale le . 

Tous ces objets furent nommés en l'honneur de Nicolas Copernic.

Notes et références